Zidurile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Zidurile (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Zidurile (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița